Buccaneer steht für:
 Bukanier, europäische Siedler und Freibeuter in der Karibik
 Buccaneer (Musiker) (* 1974), jamaikanischer Musiker
 Blackburn Buccaneer, britisches Militärflugzeug
 Lake Buccaneer, US-amerikanisches Amphibienflugzeug
 Advanced Aeromarine Buccaneer, US-amerikanisches Amphibienflugzeug
 Buccaneer, US-amerikanisches Militärflugzeug, siehe Brewster SB2A

The Buccaneer ist der Originaltitel folgender Filme:
 Der Freibeuter von Louisiana, US-amerikanischer Film von Cecil B. DeMille (1938)
 König der Freibeuter, US-amerikanischer Film von Anthony Quinn (1958)

Siehe auch:
 Tampa Bay Buccaneers, American-Football-Team der National Football League